Elisabeth Karlsson och personer med liknande namn kan syfta på någon av följande:
Lisa Carlsson (född 1949), utrikesjournalist
Elisabet Carlsson (född 1968), svensk skådespelare
Lisa Karlsson (född 1984), handsbollsspelare